Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2014/2015 проходили с 21 февраля по 8 марта 2015 года. В финалы чемпионата вышли четыре лучших клуба по итогам регулярного сезона. Все раунды финалов состояли всего из одного матча. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Таунсвилл Файр», которая со счётом 75:65 переиграла команду «Бендиго Спирит». «Таунсвилл» три раза выходил в большой финал ЖНБЛ, но впервые стал триумфатором турнира, «Бендиго» в свою очередь тоже в третий раз добрался до решающей стадии финалов, имея в своём активе уже две победы. Самым ценным игроком финала стала Миа Ньюли, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов

Результаты

Полуфиналы

Таунсвилл — Бендиго — 82-63

Данденонг — Сидней — 80-89

Предварительный финал

Бендиго — Сидней — 85-77

Большой финал

Составы участников финала

Таунсвилл — Бендиго — 75-65

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2014/2015
Финалы ЖНБЛ